VUE (acronyme de Visual Understanding Environment) est un logiciel libre de création de cartes conceptuelles, et de contenus organisés spatialement, avec des fonctionnalités de présentation libre devant un public. Il a été développé à l'université Tufts en langage Java et est disponible sous licence Educational Community License.

Fonctionnalités 
Outre la mise au point de schémas conceptuels, les principales fonctions sont :
 hyperliens vers le web ou des fichiers ;
 niveaux de calques, affichables séparément ou superposés ;
 export aux formats HTML, RDF, PNG, JPEG, SVG, PDF ;
 aide à la présentation (zoom, pliage/dépliage de branches) ;
 analyse de carte par transformation en matrice ; analyse de chemins ;
 import rapide d'images de Flickr.

Début 2009, l'interface a été traduite en français.

Références

Voir aussi

Bibliographie 
  Kahle, D, Kumar, A et Saigal, R. Visual Understanding Environment,  Syllabus Fall Conference 2003.
  Kumar, A., Kahle, D. (2006).VUE: A Concept Mapping Tool For Digital Content. Proceedings of the Second International Conference on Concept Mapping]   (consulté le ).
  Kumar, A et Saigal, R, Visual Understanding Environment, JCDL 2005, 413.
  Université Tufts (). Visual Understanding Environment 3.0 (VUE 3.0). Consulté le .
  Novak, J. D. et Wandersee, J. (1991). Coeditors, Special Issue on Concept Mapping of Journal of Research in Science Teaching, 28, 10.

Articles connexes 
 Carte heuristique
 Cartographie sémantique
 Lucidchart

Liens externes 
 
  VUE sur Sourceforge
  communauté VUE sur Ning

Logiciel sous licence libre
Créativité
Plateforme Java